L’Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios (en français, Union des radios locales non commerciales) est une association de radios associatives suisses.

Membres 
 Radio 3fach (Lucerne)
 Diis Radio (Urdorf)
 Fréquence Banane (Lausanne)
 Blind Power (Zollikofen)
 Radio Cité (Genève)
 Ilschers Radio (Valais)
 Radio Kaiseregg (District de la Singine)
 Jam On Radio (Zoug)
 Kanal K (Argovie)
 Radio LoRa (Zurich)
 Open Broadcast Radio (Zurich)
 Powerup (Trogen)
 Radio RaBe (Berne)
 Radio RaSA (Schaffhouse)
 Radio Stadtfilter (Winterthour)
 toxic.fm (Saint-Gall)
 Radio X (Bâle)
 IPMusic (Préverenges)
 Sunradio - Best international Music (Krattigen)
 Radio Vostok (Les Acacias (Genève))
 Spoon Radio (Vandœuvres)
 GDS FM (Zurich)
 Radioschule Klipp+Klang (Zurich)
 Magic Radio (Thônex)
 7Radio (Lausanne)
 Radio Tell (Berne)
 Radio R (Bevaix)
 Maxxima (Perly-Certoux)
 My105 (Zurich)
 Radio4TNG (Winterthour)
 Spitalradio LuZ (Lucerne)
 James FM (Hünenberg)

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des stations de radio en Suisse
 Bundesverband Freier Radios (Allemagne)
 Assoziation Freier Gesellschaftsfunk (Bade-Wurtemberg)
 Verband Freier Rundfunk Österreich
 Verband Community Fernsehen Österreich

Radio libre
Association fondée en 1983
Association ou organisme ayant son siège dans le canton de Zurich